Le Motor City Open 2009 est l'édition 2009 du tournoi de squash Motor City Open qui se déroule au Birmingham Athletic Club à Détroit du  au .

Le tournoi comprend 16 joueurs dont 4 joueurs qualifiés et une wild-card Julian Wellings.

Borja Golán l'emporte face à la tête de série  Adrian Grant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Motor City Open
 Saison 2009 de la PSA

Liens externes 

2009
Sport aux États-Unis en janvier 2009
Sport aux États-Unis en février 2009
Squash en 2009